Atteslander ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Atteslander (1926–2016), Schweizer Soziologe
 Zofia Atteslander (* 1874; † nach 1928), polnische Malerin